Vokolek je příjmení, jež nosí více osobností:

 Václav Vokolek (1871–1952) – tiskař, zakladatel a majitel knihtiskárny v Pardubicích 
 Václav Vokolek (* 1947) – český spisovatel, výtvarník, publicista a pedagog
 Vít Vokolek (* 1936) – promovaný historik, publikace z oboru archeologie
 Vladimír Vokolek (1913–1988) – český meditativní básník, prozaik a esejista
 Vlastimil Vokolek (1903–1985) – knihtiskař a nakladatel
 Vojmír Vokolek (1910–2001) – český malíř, grafik, sochař a básník